Яковленко — фамилия.

 Яковленко, Даниил Михайлович (1916—1994) — полный кавалер ордена Славы.
 Яковленко, Сергей Иванович (1945—2007) — российский учёный-физик.